O Campeonato Alagoano de Futebol de 2002 foi a 72ª edição do estadual de Alagoas, aconteceu entre 24 de fevereiro e 29 de junho e reuniu oito equipes. A equipe campeã do campeonato foi o CRB, de Maceió.

Premiação 

2002
Futebol de 2002 em Alagoas